Engvall ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Engvall (* 1957), US-amerikanischer Stand-up-Comedian
 Eva Engvall (* 1940), schwedische Biochemikerin und Molekularbiologin
 Gustav Engvall (* 1996), schwedischer Fußballspieler
 Pierre Engvall (* 1996), schwedischer Eishockeyspieler